Rio Catarama kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Río Zapotal (vattendrag i Ecuador, Los Ríos), 
 Río Catarama, vattendrag, Los Ríos, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar